Legband ist der Familienname folgender Personen:

 Else Oppler-Legband (1875–1965), deutsche Architektin, Innenarchitektin, Künstlerin/Kunsthandwerkerin, Kostümbildnerin und Modeschöpferin
 Michael Legband (* 1952), deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Paul Legband (1876–1942), deutscher Regisseur und Bühnenbildner